

Televisione 
Prendere o lasciare – programma televisivo condotto da Enrico Papi

Musica 
Prendere o lasciare – singolo discografico di Alex Britti
Prendere o lasciare – album discografico di Rosario Miraggio